Železná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Železná, Gemeinde im Okres Beroun
 Železná (Bělá nad Radbuzou), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Železná, Ortsteil von Libořice, Okres Louny
 Železná, Ortsteil von Vrbno pod Pradědem, Okres Bruntál